Santa Segolena de Troclar
 Ségolène Royal, política francesa, que fou cap del Partit Socialista Francès